Newton House ist der Name folgender denkmalgeschützten Objekte:

in Schottland:
 Newton House (Islay)

in den Vereinigten Staaten:
 Newton House (Athens, Georgia), ID-Nr. 02000759
 Newton House (Clay Village, Kentucky), ID-Nr. 88002943
 Newton House (Austin, Texas), ID-Nr. 87000578

in Wales:
 Newton House (Llandeilo)